

Cinema 
 The Lucky Ones - Un viaggio inaspettato (The Lucky Ones) – film del 2008 diretto da Neil Burger

Musica 
 The Lucky Ones – album dei Mudhoney del 2008
 The Lucky Ones – singolo di Kerli del 2012

Pagine correlate 
 Lucky Ones
 The Lucky One